Икушени има више значења:

 Икушени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Икушени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији